Содружество:
 Содружество — тесное дружеское взаимодействие (товарищество), единство кого-либо или чего-либо в ходе осуществления совместной деятельности где-либо или объединение кого-либо или чего-либо, основанное на дружеских чувствах, единстве интересов, взглядов (, клуб и так далее).

Организации 	
Самой известной организацией, использующей термин «Содружество», является:
 Содружество наций — добровольное межгосударственное объединение независимых суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все её бывшие доминионы, колонии и протектораты.
Также:
 Содружество Независимых Государств (СНГ) — межгосударственное объединение, образованное Белоруссией, Россией и Украиной
 Содружество португалоязычных стран
 Содружество демократического выбора (СДВ) — «сообщество демократий балто-черноморско-каспийского региона», организация, альтернативная СНГ, учреждённая 2 декабря 2005 на учредительном форуме в Киеве (Украина).
 Содружество Непризнанных Государств (СНГ-2) — неформальное объединение, созданное для консультаций, взаимопомощи, координации и совместных действий непризнанными самопровозглашёнными государственными образованиями на постсоветской территории — Абхазией, Нагорно-Карабахской Республикой, Приднестровской Молдавской Республикой и Южной Осетией.

Территории 
 Содружество Австралии — полное официальное название Австралии.
 Содружество (США) — термин, используемый в полных официальных названиях четырёх из 50-ти государств (штатов) США.
 Содружество Виргинии
 Содружество Кентукки
 Содружество Массачусетса
 Содружество Пенсильвании

Другое 
 «Содружество» — промысловое рыбообрабатывающее судно.
 «Содружество» — альбом российской рок-группы «Пилот».

См. также 
 Море Содружества